Bakkerud ist der Familienname folgender Personen:
Christian Bakkerud (1984–2011), dänischer Rennfahrer
Henriette Bakkerud (* 1992), norwegische Handballspielerin
Ingvild Bakkerud (* 1995), norwegische Handballspielerin